Благой Попов: Попов, Благой (1902—1968) — деятель болгарского и международного коммунистического движения, фигурант Лейпцигского процесса.
 Попов, Благой (1920—1992) — югославский македонский политический и государственный деятель.